Brodnitz ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Karl Meyer-Brodnitz (1897–1943), deutsch-israelischer Gewerbehygieniker
 Friedrich Brodnitz (1899–1995), deutsch-jüdischer Funktionär, Sohn von Julius Brodnitz
 Georg Brodnitz (1876–1941), deutscher Nationalökonom
 Hanns Brodnitz (1902–1944), deutsch-jüdischer Dramaturg und Kinobetreiber
 Julius Brodnitz (1886–1936), deutsch-jüdischer Funktionär, Vater von Friedrich Brodnitz